Suipacha kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Suipacha (udde),

Argentina 

 Partido de Suipacha, kommun, Buenos Aires, 
 Suipacha (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar